Cristina Dorador (1980-), scientifique, docteure et personnalité politique chilienne ;
 Gladys Dorador (1989-), joueuse péruvienne de football.